El Torneig de Bogotà 2013, conegut oficialment com a Copa Claro Colsanitas 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de febrer de 2013 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013